Pohost, jednostka podziału terytorialnego na dawnej Rusi oraz we współczesnych Finlandii i Łotwie.

w granicach Białorusi:
 Pohost Zahorodzki w obwodzie brzeskim (dawnym woj. poleskim)
 Pohost – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie żytkowickim
 Pohost – miasteczko, obwód miński, rejon soligorski
 Pohost – wieś, obwód miński, rejon berezyński
 Pohost – wieś, obwód miński, rejon wilejski
 Pohost (jezioro) – jezioro na Polesiu
Pohost – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
Pohost – dawna wieś, obecnie część Nowego Pohostu w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Nowy Pohost w rejonie miorskim obwodu witebskiego
 Stary Pohost – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.

w granicach Ukrainy:

 Pohost Zarzeczny w obwodzie rówieńskim

Linki zewnętrzne